Моргуно́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Моргунова, Любовь Васильевна (род. 1971) — российская бегунья-марафонка.
 Моргунова, Екатерина (род. 1986) — российская актриса.
 Моргунова, Нина Николаевна (род. 1951) — советская бегунья на средние дистанции.
 Моргунова, Светлана Михайловна (род. 1940) — диктор Центрального телевидения СССР, народная артистка России.